Asz-Szujuch – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej
 Asz-Szujuch – miejscowość w Syrii